Krascheninnikow (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Gennadjewitsch Krascheninnikow (* 1976), russischer Politologe
 Ippolit Michailowitsch Krascheninnikow (1884–1947), sowjetischer Botaniker
 Michail Nikititsch Krascheninnikow (1865–1932), russischer Klassischer Philologe
 Stepan Petrowitsch Krascheninnikow (1711–1755), russischer Geograph und  Forschungsreisender

Krascheninnikow steht für:

 Krascheninnikow (Vulkan), Vulkan auf Kamtschatka, Russland

Siehe auch:
 Krasheninnikov Peak, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 (14069) Krasheninnikov, Asteroid des Hauptgürtels